

Astronomia 
 Aurelia – cratere da impatto su Venere
 419 Aurelia – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Aurelia – frazione del comune di Civitavecchia attraversato dall'omonima strada statale
 Aurelia – città degli Stati Uniti in Iowa

Persone 
 Aurelia Cotta – madre di Gaio Giulio Cesare

 Chiara Aurelia – attrice statunitense

Trasporti 
 Aurelia – nave traghetto italiana
 Lancia Aurelia – autoveicolo prodotto dalla casa automobilistica Lancia dal 1950 al 1958

Strade 
 Via Aurelia – strada consolare romana intitolata a Gaio Aurelio Cotta
 Aurelia – strada statale italiana che ricalca in gran parte il percorso dell'omonima consolare da Roma fino al confine con la Francia
 Via Aurelia – strada romana nell'attuale Veneto che collegava Padova alla via Claudia Augusta

Altro 
 Aurelia – film del 1986 diretto da Giorgio Molteni
 Aurelia – nome proprio di persona femminile
 Aurelia – genere di meduse

Pagine correlate 
 Valle Aurelia